

Patronyme 
Dominique Desseigne, homme d'affaires et milliardaire français.
Diane Barrière-Desseigne,  femme d'affaires, héritière du Groupe Lucien Barrière.
Henri Desseigne, homme politique français.

Paronyme 
Pierre Eric Deseigne, plongeur spéléo français.